L'ETTU Cup 2009-2010 a été remportée pour la première fois de son histoire par un club russe, le TTC Fakel of Gazprom Orenbourg chez les hommes  aux dépens du Fulda Maberzell, tandis que la compétition féminine a vu la deuxième victoire consécutive de l'UCAM Himoinsa Cartagène sur le KTS Forbet Tarnobrzeg, finalistes malheureuses pour la  consécutive, un record chez les femmes.

Section masculine

Tours Préliminaires

Tour

Tour

Phase Finale

Section féminine

Troisième Tour

Phase Finale

Liens internes 
 Ligue des champions 2009-2010

2009-2010
Tennis de table X2
Tennis de table en 2009
Tennis de table en 2010